Der Villa Sports Club Kampala (Villa Sports Club Kampala) ist ein ugandischer Fußballverein aus Kampala.

Geschichte 
Der Verein wurde 1975 gegründet und ist der erfolgreichste seines Landes. Dem Verein gelangen 16 nationale Meistertitel und 8 nationale Pokalsiege. Auch im CECAFA Club Cup waren sie bisher dreimal erfolgreich. Als einzigen Verein gelangen ihnen außerdem zweimal der Einzug ins Finale eines afrikanischen Wettbewerbes. Beide gingen jedoch verloren.

Namenshistorie 
 1975–1979: Nakivubo Boys
 1980: Nakivubo Villa
 1981–heute: Sports Club Villa

Erfolge 
 CAF Cup Winners Finalist: 1991
 CAF Cup Finalist: 1992
 Uganda Premier League (16): 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
 Uganda Cup (8): 1983, 1986, 1988, 1989, 1998, 2000, 2002, 2009
 CECAFA Club Cup (3): 1987, 2003, 2005
 East Africa Super Cup (1): 2000

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1989: Villa SC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus den Wettbewerb zurück.
 1993: Villa SC verzichtete auf das Rückspiel und schied aus den Wettbewerb aus.
 1994: Villa SC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus den Wettbewerb zurück.
 2010: Villa SC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus den Wettbewerb zurück.

Weblinks 
 sc-villa.com
 Villa SC in der Datenbank von fussballzz.de

Ugandischer Fußballverein
Sport (Kampala)
Gegründet 1975
Organisation (Kampala)